Jorgelina Cravero e Stéphanie Foretz Gacon erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis National Bank Challenger Saguenay 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tímea Babos e Jessica Pegula che hanno battuto in finale Gabriela Dabrowski e Marie-Ève Pelletier 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Sharon Fichman /  Sun Shengnan (semifinali)
 Maria Abramović /  Līga Dekmeijere (quarti di finale)

 Tímea Babos /  Jessica Pegula (campionesse) 
 Gabriela Dabrowski /  Marie-Ève Pelletier (finale)

Tabellone

Note 
 

National Bank Challenger Saguenay 2011